Сикриким () — название группы ультра-ортодоксальных иудеев, близких к организации Нетурей карто, и известных скандальными акциями и конфронтацией со светскими нормами поведения в иерусалимском районе Меа Шеарим. Название восходит к истории сикариев (кинжальников), практиковавших методы индивидуального террора в борьбе с римскими колонизаторами в I веке н. э.

Ссылки 
 "Сикриким" разгромили кафе в Меа Шеарим

Течения в иудаизме